

Pessoas 
 Peter Ashdown

Localidades 
 Floresta de Ashdown
 Ashdown (Arkansas)

Desambiguação